Fernando De Napoli (Chiusano di San Domenico, 15 de março de 1964) é um ex-futebolista italiano, que atuava como meia.

Carreira 
Seus melhores momentos na carreira foram com a camisa do Napoli, equipe onde atuou entre 1986 e 1992, no auge da "Era Maradona". Pelo clube azul e branco, foram 176 partidas e oito gols marcados. Foi também no período em que atuava pelo Napoli que o meia atuou na Seleção Italiana, onde jogou 54 partidas e marcando um gol (participou de duas Copas e da Euro 1988). Antes, atuara pela Azzurra Sub-21 (16 partidas, também um gol).

De Napoli, que iniciou sua carreira de jogador em 1982, no Rimini, atuou também por Avellino e Milan. 

Parou de atuar profissionalmente com apenas 33 anos, quando defendia a Reggiana.

Ligações externas
 Perfil de Fernando De Napoli em Ogol.com

Futebolistas da Itália
Jogadores da Seleção Italiana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1986
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Futebolistas da Società Sportiva Calcio Napoli
Jogadores da Eurocopa de 1988